Příjmení Liebieg nebo Liebig [líbik] má více osob
 Justus von Liebig (1803–1873), německý chemik
 Justus-Liebig-Universität Gießen
 členové podnikatelského rodu Liebiegů (též Liebig) se severních Čech:
 Franz Liebieg, (1799–1878), podnikatel
 Franz Liebieg mladší, (1827–1886), podnikatel
 Heinrich Liebieg, (1839–1904), podnikatel
 Johann (Carl Ignaz) Liebieg, (1802–1870), textilní průmyslník a politik ze severovýchodních Čech
 Johann Liebieg mladší, (1836–1917), průmyslník a politik ze severovýchodních Čech, syn Johanna
 Theodor von Liebieg, (1872–1939), podnikatel a továrník
 Adeline von Liebieg (1874–1932)
 Princezna Milicent zu Solms-Lich (* 1937), historik

 další užití
 Liebiegův zámeček

viz též
 Liebig

Německá příjmení